Харди има више значења:
 Округ Харди (Западна Вирџинија)
 Округ Харди (Флорида)
 Харди (Ајова)
 Харди (Арканзас)
 Харди (Небраска)